Арпад Михай (; 27 июня 1980, Меркуря-Чук, Румыния) — румынско-венгерский хоккеист, левый нападающий, в разное время игравший в первенствах Северной Америки и Австрийкой лиги. Игрок румынского клуба «Корона» (Брашов).

Карьера

Клубная 
Михай Арпад родился в венгерской семье, которая жила в Румынии в городе Меркуря-Чук. Начал свою карьеру в США, в клубе «Су-Сити Мускетирз», где провёл сезон 1999/2000. Начиная с того времени, Арпад Михай отыграл 7 лет в американских клубах различного уровня. В хоккейной лиге Соединённых Штатов он выступал за «Нью-Хейвен Найтс» и «Мохок Вэлли Проулерз», в хоккейной лиге Восточного побережья — за «Уилинг Нейлерс» и «Лас-Вегас Ранглерс», а также в Американской хоккейной лиге — за «Филадельфия Фантомс», «Бингхэмтон Сенаторс» и «Милуоки Эдмиралс».

С началом сезона 2007-08 Михай вернулся в Европу, где подписал контракт с «Больцано». С этой командой Михай стал чемпионом Италии в первом же (и единственном) сезоне.

После ХК Больцано подписал контракт с «ШАПА Фехервар», где играл до сезона 2013/2014.

На сезон 2014/2015 подписал контракт с румынским клубом «Корона Брашов» (Брашов). Завоевал с командой Кубок Румынии.

В сборной 
На юниорском уровне играл за сборную Румынии.

Первый международный матч провёл в 2012 году в рамках первого дивизиона ЧМ. В первом же матче против Японии забил гол (пятый по ходу матча для сборной Венгрии). Команда выиграла со счётом 5:1. Следующий гол забил в последнем для Венгрии матче против Великобритании, который Венгрия проиграла со счётом 5:4. На этом чемпионате Арпад Михай сыграл во всех 5 играх и забил 2 гола. Венгрия заняла 3 место.

Следующим турниром стала Олимпийская квалификация Сочи-2014. На этом турнире Венгрия не прошла дальше пре-квалификации, сыграв все 3 матча, и проиграв сборной Нидерландов в решающем матче по буллитам 6:7. В первом матче против Литвы Михай голов не забивал. В следующем матче против Хорватии сделал дубль. Команда выиграла со счётом 13:0. Последний матч решал судьбу путёвки в финальную квалификацию. В последнем матче против Нидерландов забил 1 гол. Основное время закончилось со счётом 6:6. Овертайм оказался безголевым. Венгрия проиграла Нидерландам по буллитам, тем самым лишив себя возможности попасть на Олимпиаду. Арпаду не давали возможности выполнить буллит.

На турнире первого дивизиона в 2013 году Венгрия вновь довольствовалась бронзой. Арпад Михай провёл на турнире все 5 игр. В играх против Казахстана и Италии забил по 1 голу. Всего на турнире он забил 2 гола в 5 матчах.

На турнире первого дивизиона в 2014 году провёл все 5 матчей, но голов не забивал. Команда заняла 5 место на турнире.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные

См. также 
 Сборная Венгрии по хоккею с шайбой
 Золтан Хетеньи
 ШАПА Фехервар

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Венгрии
Хоккеисты Румынии
Игроки сборной Венгрии по хоккею с шайбой
Игроки «Су-Сити Маскетирс»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Чиксереда»
Игроки ХК «Альба Волан»
Игроки ХК «Корона Брашов»